John Stevenson est un nom pouvant désigner:

Arts et divertissements
John Andrew Stevenson (1761-1833), compositeur irlandais
John Stevenson (1919-1992), acteur américain
 (né en 1930), écrivain de fiction érotique britannique
 (né en 1930), scénariste de soap opera britannique
John Stephenson (1923-2015), acteur américain
John Stevenson (né en 1958), réalisateur de film d'animation britannique
, scénariste britannique

Militaire
 (1821-1897), avocat et soldat américain
 (1914-1995), général américain de l'U.S. air force
 (mort en 1899), militaire héroïque américain
 (1908-1971), major-général australien

Hommes politiques
 (1812-1886), homme politique américain, gouverneur du Kentucky
 (1835-1908), homme politique américain du Wisconsin
 (1812-1884), homme politique canadien de l'Ontario
 (1873-1956), homme politique canadien de la Saskatchewan
 (1848-après 1879), homme politique canadien du Manitoba
 (1843-1912), homme politique australien du Queensland
John Stevenson (né en 1963), homme politique conservateur britannique

Sports
 (1862-?), joueur de football écossais
 (1888-1951), joueur de cricket anglais

Autres
 (c. 1718-1785), pionnier écossais de Baltimore
 (1835-1898), américain, ministre du culte 
 (1836-1903), homme d'église et mycologue écossais

Voir aussi
 (1718-1785), écrivain anglais
 (né en 1982), joueur de football anglais

Stevenson, John